Полесск может означать:

 Полесск — город в России, административный центр Полесского района Калининградской области;
 Полесск — посёлок в Млынокском сельсовете Ельского района Гомельской области Белоруссии.